Pavoni ist der Familienname folgender Personen
 Lodovico Pavoni (1784–1849), italienischer Seliger
 Reto Pavoni (* 1968), Schweizer Eishockeyspieler
 Cipriano Pavoni (1619–1627), römisch-katholischer Bischof von Rimini
 Pierfrancesco Pavoni (* 1963), italienischer Leichtathlet
 Pier Ludovico Pavoni (* 1926), italienischer Kameramann, Produzent und Regisseur
 Ricardo Pavoni (* 1943), uruguayischer Fußballspieler
 Roberto Pavoni (* 1991), britischer Schwimmsportler

Siehe auch:
 La Pavoni, Espressogerätehersteller